Ekeby församling kan syfta på:
Ekeby församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift
Ekeby församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift
Ekeby församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift
Ekeby församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift
Ekeby församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift

Se även
 Ekeby